Milan Kraft (né le  à Pilsen en Tchécoslovaquie - maintenant en République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Kraft a été choisi par les Penguins de Pittsburgh au repêchage d'entrée dans la LNH 1998 au premier tour ( au total).

Il joua 207 matchs pour les Penguins avec sa meilleure saison en 2003-2004 durant laquelle il inscrit 19 buts et fait 21 passes décisives.

Au cours du lock-out 2004-2005, il retourne jouer dans son premier club à Plzeň pour le club du HC Lasselsberger Plzeň de l'Extraliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || HC Plzeň || Extraliga || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || HC Plzeň || Extraliga || 16 || 0 || 5 || 5 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 68 || 40 || 46 || 86 || 32 || 14 || 7 || 13 || 20 || 6
|-
| 1999-2000 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 56 || 34 || 35 || 69 || 42 || 6 || 4 || 1 || 5 || 4
|-
| 2000-2001 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 40 || 21 || 23 || 44 || 27 || 14 || 12 || 7 || 19 || 6
|-
| 2000-2001 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 42 || 7 || 7 || 14 || 8 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2001-2002 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 68 || 8 || 8 || 16 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 8 || 4 || 4 || 8 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 40 || 13 || 24 || 37 || 28 || 6 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2002-2003 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 31 || 7 || 5 || 12 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 66 || 19 || 21 || 40 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2004-2005 || HC Plzeň || Extraliga || 17 || 2 || 4 || 6 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Karlovy Vary || Extraliga || 35 || 9 || 10 || 19 || 20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Avangard Omsk || Superliga || 29 || 2 || 5 || 7 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 19 || 7 || 5 || 12 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 25 || 6 || 3 || 9 || 28 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 29 || 8 || 4 || 12 || 37 || || || || || 
|- 
| 2008-2009 || HC Slavia Prague || Extraliga || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || KLH Chomutov || 1. liga || 38 || 15 || 28 || 43 || 36 || || || || || 
|- 
| 2010-2011 || KLH Chomutov || 1. liga || 34 || 14 || 23 || 37 || 10 || 13|| 5|| 8|| 13||12 
|-
| 2011-2012 || KLH Chomutov || 1. liga || 50|| 23|| 33|| 56|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || KLH Chomutov || Extraliga || 45|| 9|| 11|| 20|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

| 207 || 41 || 41 || 82 || 52 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2

Références

Voir aussi

Naissance en janvier 1980
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du KLH Chomutov
Attaquant de hockey sur glace